Кэрол Энн Бауэр (; ) — американская гребчиха, выступавшая за сборную США по академической гребле в конце 1970-х — первой половине 1980-х годов. Чемпионка летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, серебряная и бронзовая призёрка чемпионатов мира, победительница многих регат национального и международного значения. Также известна как тренер по гребле.

Биография 
Кэрол Бауэр родилась 9 июня 1956 года в городе Риверсайд, штат Калифорния.

Занималась академической греблей во время учёбы в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, который окончила в 1979 году. Состояла в университетской гребной команде, неоднократно принимала участие в различных студенческих соревнованиях. Позже проходила подготовку в гребном клубе в Нью-Хейвене, штат Коннектикут.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 1979 года, когда вошла в основной состав американской национальной сборной и побывала на чемпионате мира в Бледе, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в зачёте распашных рулевых восьмёрок — в финале её команду обошли только экипажи из СССР и ГДР.

Рассматривалась в качестве кандидатки на участие в летних Олимпийских играх 1980 года в Москве, однако Соединённые Штаты вместе с несколькими другими западными странами бойкотировали эти соревнования по политическим причинам.

В 1981 году Бауэр стала серебряной призёркой в восьмёрках на мировом первенстве в Мюнхене, уступив в финале сборной Советского Союза.

На чемпионате мира 1982 года в Люцерне вновь получила серебро в восьмёрках, в решающем заезде снова пропустила вперёд команду из СССР.

В 1983 году на мировом первенстве в Дуйсбурге добавила в послужной список ещё одну серебряную награду, полученную в восьмёрках. В финале около двух секунд проиграла сборной СССР.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на домашних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе — в составе экипажа, куда также вошли гребчихи Бетси Бирд, Кристен Торснесс, Джинн Флэнаган, Кэри Грейвз, Кэти Килер, Холли Меткалф, Кристин Норелиус и Ширил О’Стин, обошла всех своих соперниц в восьмёрках, в том числе почти на секунду превзошла ближайших преследовательниц из Румынии, и тем самым завоевала золотую олимпийскую медаль. Вскоре по окончании этой Олимпиады приняла решение завершить спортивную карьеру.

Ещё будучи действующей спортсменкой, Бауэр активно занималась тренерской деятельностью, в частности в 1980 году была помощницей главного тренера в гребной команде Йельского университета. После завершения карьеры спортсменки в 1987 году возглавила программу подготовки женщин-гребцов Пенсильванского университета. Осуществляла подготовку к крупнейшим международным соревнованиям отдельных экипажей национальной сборной США, в том числе под её руководством американские гребчихи выступали на Играх доброй воли 1986 года в Москве, на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле и на чемпионате мира 1989 года в Бледе. В 2002 году заняла должность главного тренера гребной команды Колледжа Брин-Мар.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Кэрол Бауэр — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Тренеры по академической гребле